Alleanza israelitica universale
 AIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atiu Island (Isole Cook)